Айтен Эльбек кызы Рзакулиева (; ) — азербайджанская художница, дочь народного художника Азербайджана Эльбека Рзакулиева.

Биография 
Окончила Художественное училище им. А. Азимзаде (1986) и Азербайджанский государственный университет культуры и искусств (1992). 

Преподаёт в Азербайджанской государственной академии художеств и Университете культуры и искусств.

Заведующая кафедрой "Рисунок и Живопись" в Университете культуры и искусств. 

Член Союза художников Азербайджана (1997). 

Входит в состав творческой группы «Лабиринт», занимающей важное место среди азербайджанских художников-«восьмидесятников».

Основные выставки:
 1988 — дни культуры Азербайджана в Москве, ЦДХ
 1989 — выставка азербайджанских  художников в Абу-Даби
 1989 — "Современное искусство" Франция, Авиньон
 1990—2000 - Международный симпозиум искусств Баку, Азербайджан
 1990 — Азербайджанское искусство, Тунис, Алжир
 1993 — Выставка азербайджанских художников Галерея «Хагельштам», Хельсинки, Финляндия
 1993 — 3-й фестиваль искусств Стамбул, Турция
 1994 — Выставка молодых турецких и азербайджанских художников Стамбул, Турция
 1996 — 1 международный биеннале современного искусства Тбилиси, Грузия
 1997 — 2000 Выставки группы "Лабиринт" Баку, Азербайджан
 1999 — "Арт Манеж" Москва, Россия 
 2004 — "Джаз и живопись" Баку, Азербайджан
 2007 — Персональная выставка Баку, Азербайджан
 2007 — Проект "Огонь" В составе группы "Лабиринт" 
 52-й Венецианский Биеннале искусств Павильон Азербайджана Венеция, Италия
 2010—2013 Международная выставка искусств Габала, Азербайджан 
 2012 — Персональная выставка Всемирная академия художеств, Баку, Азербайджан 
 2013 — Персональная выставка София, Болгария 
 2013 — Персональная выставка Берлин, Германия
 2017 — Персональная выставка в галерее Порт Баку

В 1996 году соавтор и ведущая передач про искусство на телеканале AzTV.

По мнению критика Н. Самедовой,
Айтен Рзакулиева стремится запечатлеть как бы случайный, фрагментарный аспект жизни, острую характерность облика персонажа, слитность людей с окружающей их природной средой. Она пишет картины, посвященные человеку в его обыденном состоянии и окружающему человека миру вещей, размещенных в реальной бытовой среде, композиционно организованных в единую группу

Источники

Ссылки 
 В Баку открылась выставка "Айтен +…"
 Откроется выставка работ Айтен Рзакулиевой и Севды Садыхбековой

 «Главное — всегда делать выбор самостоятельно…»: Интервью с Айтен Рзакулиевой
 «В Баку открылась выставка „Айтен +…“», новости rol.ru, 24 мая 2008

Художницы Азербайджана